Módena
 Módena (província)
 Modena (Pensilvânia)

Pessoas 
 Stefano Modena

Outros 
 3344 Modena
 Modena (equipe)
 Modena (racing team)
 Modena Football Club

Desambiguação